Copa Confraternidad puede referirse a:

 Copa Confraternidad (1988), torneo de fútbol disputado entre el Club América y Peñarol en 1988;
 Copa de Confraternidad Escobar-Gerona, competición de fútbol organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF);
 Copa Confraternidad del Caribe, carrera de caballos organizada desde 1974.
 Copa Confraternidad de Salta-Jujuy, competición de fútbol organizado por la Liga Jujeña de Fútbol y la Liga Salteña de fútbol;